Paka (Čaglin), een plaats in Kroatië
 Paka (dialect), een dialect van het Nzanyi, gesproken in Nigeria
 Paka (Maleisië)
 Paka (Novi Marof), een plaats in Kroatië

Plaatsen en rivieren in Slovenië:
Paka (Dobrepolje)
Paka (Mislinja)
Paka (Vitanje)
Paka (rivier), een rivier